Le tourisme est un nom commun qui désigne le fait de voyager pour son plaisir, hors du lieu où l'on vit habituellement, ainsi que les activités permettant la mise en œuvre de ces déplacements et des séjours.

Thématique du tourisme
Le tourisme peut prendre les formes suivantes :
 Agritourisme 
 Agrotourisme 
 Œnotourisme 
 Pescatourisme 
 Tourisme agricole
 Tourisme vitivinicole
 Écotourisme 
 Tourisme vert
 Tourisme alternatif 
 Tourisme balnéaire 
 Tourisme culturel
 Tourisme d'affaires
 Tourisme de guerre 
 Tourisme de masse
 Tourisme de mémoire 
 Tourisme durable
 Tourisme équitable 
 Tourisme fluvial 
 Tourisme industriel 
 Tourisme médical
 Tourisme montagnard 
 Tourisme naturiste 
 Tourisme noir 
 Tourisme participatif
 Tourisme-réalité
 Tourisme religieux
 Tourisme responsable 
 Tourisme rural 
 Tourisme sexuel
 Tourisme social
 Tourisme solidaire
 Tourisme spatial

Organisations et fédérations 
 Fédération française des relais d'étape et de tourisme équestre 
 Fédération française du tourisme populaire
 Fédération internationale de tourisme équestre 
 Union nationale des associations de tourisme